Васьково — топоним:

Белоруссия 
 Васьково — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Архангельская область
 Васьково — деревня в Вельском районе.
 Васьково — посёлок в Приморском районе.
 Васьково —   аэропорт города Архангельска.

 Вологодская область
 Васьково — деревня в Сокольском районе.
 Васьково — деревня в Череповецком районе.
 Васьково — деревня в Шекснинском районе.

 Ивановская область
 Васьково — деревня в Вичугском районе.
 Васьково — деревня в Пестяковском районе.

 Кемеровская область
 Васьково — деревня в Промышленновском районе.

 Кировская область
 Васьково — деревня в Арбажском районе, упразднена в 2007 г.

 Костромская область
 Васьково — упразднённая деревня в Октябрьском районе.

 Ленинградская область
 Васьково — деревня в Бокситогорском районе.
 Васьково — посёлок в Бокситогорском районе.

 Московская область
 Васьково — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Васьково — деревня в Ступинском районе.

 Новгородская область
 Васьково — деревня в Мошенском районе.

 Орловская область
 Васьково — деревня в Покровском районе.

 Приморский край
 Васьково — пресноводное озеро на юге Дальнегорского района.

 Псковская область
 Васьково — деревня в Бежаницком районе (МО Пореченское).
 Васьково — деревня в Великолукском районе (Пореченская волость).
 Васьково  — деревня в Великолукском районе (Успенская волость).
 Васьково — деревня в Дновском районе (Искровская волость).
 Васьково — деревня в Куньинском районе (Жижицкая волость).
 Васьково — деревня в Куньинском районе (Каськовская волость).
 Васьково — деревня в Локнянском районе (Алексеевская волость).
 Васьково — деревня в Локнянском районе (Миритиницкая волость).
 Васьково — деревня в Невельском районе (Плисская волость).
 Васьково — деревня Опочецком районе.
 Васьково — деревня в Островском районе.
 Васьково — деревня в Пустошкинском районе (Пригородная волост).
 Васьково — деревня в Пыталовском районе (Утроинская волость).
 Васьково-Иглино — деревня в Новоржевском районе.

 Свердловская область
 Васьково — деревня в Тавдинском городском округе.

 Смоленская область
 Васьково — деревня в Новодугинском районе.
 Васьково — деревня в Починковском районе.
 Васьково — деревня в Рославльском районе.

 Тверская область
 Васьково — деревня в Западнодвинском районе.
 Васьково — деревня в Кесовогорском районе.
 Васьково — деревня в Лесном районе.
 Васьково — деревня в Оленинском районе.
 Васьково — деревня в Торжокском районе.
Васьково — деревня в Торопецком районе, Плоскошское СП
Васьково — деревня в Торопецком районе, Понизовское СП
 Васьково — деревня в Удомельском районе.

См. также